YYE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Nelson (Columbia Britannica) (Canada)